Al vrij kort na de oprichting van de Nederlandse voetbalclub FC Twente in 1965 speelde de club op 9 september 1969 haar eerste Europese wedstrijd, de Tukkers speelden die dag in Frankrijk tegen FC Rouen. Wout Brama heeft de meeste Europese duel voor FC Twente achter zijn naam staan. Tot en met 6 augustus 2013 kwam hij in 64 Europese wedstrijden (inclusief Intertoto) in actie. Douglas volgt met 55 Europese wedstrijden voor Twente. Jan Jeuring is Europees clubtopscorer van FC Twente. Hij trof 19 keer het doel. Johan Zuidema volgt met 12 doelpunten en Theo Pahlplatz en Nacer Chadli zijn nummer drie met in totaal 11 doelpunten op het Europese podium.

FC Twente heeft momenteel buiten de traditionele top drie en AZ de meeste punten in de historie van de UEFA-coëfficiënten lijst behaald voor Nederland. Hieronder staan alle Europese duels van FC Twente genoteerd.

Overzicht

Per competitie 
Noot vooraf: dit overzicht is inclusief wedstrijden in de Jaarbeursstedenbeker, deze competitie werd niet georganiseerd door de UEFA en wordt niet meegerekend in UEFA's officiële Europese statistieken.Niet meer bestaande competities zijn cursief.

G = gespeeld; W = gewonnen; GL = gelijkspel; V = verloren; DPV = doelpunten voor; DPT = doelpunten tegen; DS = doelsaldo

Per resultaat 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! width="160"|
! width="30"|G
! width="30"|W
! width="30"|GL
! width="30"|V
! width="30"|DPV
! width="30"|DPT
! width="30"|DS
|-
| Thuis1
| 84
| 47
| 24
| 15
| 167
| 82
| +85
|-
| Uit
| 84
| 24
| 17
| 45
| 107
| 150
| –43
|-bgcolor=#EEEEEE
|Totaal|172|71|41|60|270|234|+36|}1''' Inclusief twee thuiswedstrijden op vreemde bodem: Champions League-kwalificatieduels tegen Arsenal (2008/09) en FC Vaslui (2011/12) werden gespeeld in GelreDome.

Per deelname

Lijst van wedstrijden 

Noot vooraf: de score van FC Twente staat altijd als eerste genoteerd.

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2020

2020-2030

UEFA-coëfficiënten

Zie ook 
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Lijst van tegenstanders

Individuele statistieken

Topscorers

Meeste wedstrijden 

Bijgewerkt t/m 2 september 2012 22:08 (MET).

Zie ook 
 FC Twente
 Sportclub Enschede in Europa
 Deelnemers UEFA-toernooien Nederland
 Deelnemers International Football Cup & Intertoto Cup Nederland

Europa
FC Twente